Colombarolo – frazione di San Martino Siccomario
 Colombarolo – frazione di Voltido